Capellanus kann sich beziehen auf:

 Andreas Capellanus, Geistlicher und Autor im 12. Jahrhundert
 Georgius Capellanus, Pseudonym von Eduard Johnson (1840–1903), Altphilologe und Journalist

Siehe auch:
 Capelianus